Vlaardingen (1688), een Nederlands fregat van de Admiraliteit van het Noorderkwartier
 Vlaardingen (1806), een Nederlands schip van het Koninkrijk Holland
 Zr.Ms. Vlaardingen (1989), een Nederlandse mijnenjager van de Alkmaarklasse